Třesavka je český rodový název některých rodů pavouků z čeledi třesavkovitých (Pholcidae):

 třesavka jižní (Holocnemus pluchei)
 třesavka malinká (Modisimus culicinus)
 třesavka vysokohlavá (Pholcus alticeps)
 třesavka sekáčovitá (Pholcus opilionoides)
 třesavka velká (Pholcus phalangioides)
 třesavka Simonova (Psilochorus simoni)